«Нас венчали не в церкви» — советский художественный фильм, снятый в 1982 году Борисом Токаревым на киностудии «Мосфильм». Сюжет основан на записях и письмах революционера-народника, поэта Сергея Синегуба.

Сюжет 
Действие происходит в 1870-х годах. Дочь священника фиктивно выходит замуж за революционера-народника и поэта, чтобы вырваться из гнетущей её обстановки. Молодёжная коммуна организовывает свадьбу и переезд молодожёнов в Томск. Однако, обвенчавшись, молодые люди полюбили друг друга по-настоящему. Когда мужа осуждают и отправляют на каторгу, жена добровольно следует за ним…

В ролях 
 Александр Галибин — Сергей Синегуб, революционер-народник
 Наталья Вавилова — Лариса Чемоданова, дочь священника
 Пётр Вельяминов — отец Василий
 Людмила Гладунко — Анна Кувшинская
 Алексей Жарков — Иван Фёдорович, мировой судья
 Галина Польских — матушка, жена отца Василия
 Борис Бачурин — Пётр
 Дмитрий Попов — Петечка, брат Ларисы
 Татьяна Ухарова — кухарка
 Владимир Кузнецов — попутчик
 Иван Косых — секретарь суда
 Екатерина Дронова — член коммуны
 Ольга Токарева — член коммуны
 Юрий Соколов — член коммуны
 Валерий Фетисов — член коммуны
 Валентин Брылеев — член коммуны
 Владимир Кузнецов — член коммуны
 Валентина Каратаева — член коммуны, поющая (вокал Елены Камбуровой)
 Георгий Бурков — мужик на телеге
 Сергей Волкош — монах
 Рита Гладунко — гостья
 Николай Горлов — архиерей
 Игорь Кашинцев — отец Михаил
 Пётр Меркурьев — реакционер, попутчик Синегуба в поезде
 Анатолий Соловьёв — помещик Губин
 Валентина Березуцкая — женщина на венчании (нет в титрах)
 Вера Бурлакова — тётка в поезде (нет в титрах)
 Виктор Филиппов — хромоногий (нет в титрах)
 Анастасия Немоляева — девочка во дворе Губина (нет в титрах)
 Мария Пискунова — девочка во дворе Губина (нет в титрах)

Съёмочная группа 

 Авторы сценария:
 Александр Свободин
 Натан Эйдельман
 Режиссёр: Борис Токарев
 Оператор: Николай Немоляев
 Художник: Леонид Свинцицкий
 Композитор: Исаак Шварц
 Текст песен: Алексей Тимофеев («Нас венчали не в церкви»), Булат Окуджава («Любовь и разлука»), Яков Полонский («Последний вздох»)

Технические данные 
 Производство: Мосфильм
 Художественный
 Полнометражный
 Изображение: широкоэкранное
 Звук: Стерео
 Цвет: цветной
 Плёнка: 35 мм

Ссылки 

Фильмы-драмы СССР
Исторические фильмы о 1870-х годах
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1982 года
Фильмы о революционерах
Исторические фильмы СССР